Kyoto er en japansk by, der er hovedby i Kyoto-præfekturet.

Kyoto kan herudover have følgende betydninger:

 Kyoto (Art Blakey-album), et album fra 1964 af Art Blakey's Jazz Messengers
 Kyoto (Tangerine Dream-album) - et album fra 1983 af Tangerine Dream
 Kyoto (Tyga-album) - et album fra 2018 af rapperen Tyga
 Kyoto-aftalen – en international klimaaftale indgået i Kyoto
 Kyoto Animation - et animationsstudie i Kyoto
 Kyoto Sanga FC - en fodboldklub i Kyoto
 Kyoto University (eller University of Kyoto) - et universitet i Kyoto
 Kyoto shogi - en shogivariant